Технік-лейтенант  (від  — мистецтво, майстерність; і  — заступник, від lieu — місце і tenant — «посідає») .
Технік-лейтенант  — військове звання молодшого офіцерського, інженерно-технічного складу Червоної армії, а також некорабельного складу і берегової охорони ВМС в 1942/1943–1971.
Технік-лейтенант  — персональне звання середнього начальницького складу в  Народному комісаріаті шляхів сполучення в 1943–1954.
Молодший технік-лейтенант  — військове звання молодшого офіцерського, інженерно-технічного складу Червоної армії, а також некорабельного складу і берегової охорони ВМС в 1942/1943–1971.
Старший технік-лейтенант  — військове звання молодшого офіцерського, інженерно-технічного складу Червоної армії, а також некорабельного складу і берегової охорони ВМС в 1942/1943–1971.

Військові звання
Знаки розрізнення залізничників України